Война миров:
 «Война миров» () — кинофильм, 1953, США, режиссёр Байрон Хэскин.
 «Война миров. Следующее столетие» () — кинофильм, 1981, Польша, реж. Пётр Шулькин.
 «Война миров» () — кинофильм, 2005, США, реж. Стивен Спилберг.
 «Война миров» () — видеофильм, 2005, США, реж. Тимоти Хайнс.
 «Война миров» () — видеофильм, 2005, США, реж. Дэвид Майкл Лэтт.
 «Война миров: Вторжение» () — видеофильм, 2008, США, реж. Си Томас Хауэлл, сиквел фильма 2005 года, реж. Дэвида Майкла Лэтта.
 «Война миров» () — телесериал, 1988—1990, США, Канада, реж. Грег Стренгис.
 «Война миров» () — телесериал, 2019, Великобритания, реж. Жиль Кулье, Ричард Кларк.
 «Война миров» () — мини-сериал, 2019, Великобритания, реж. Крэйг Вевиро.
 «Война миров: Голиаф»  (War of the Worlds: Goliath) — мультфильм 2012 года совместного производства Малайзии, Японии и США.